Здесь приведён список станций метрополитенов мира, которые частично или полностью закрыты в настоящее время.

Станции включаются в список по следующим критериям:
 ранее работавшие, в настоящее время закрытые навсегда;
 ранее работавшие, в настоящее время закрытые, срок открытия не определён;
 строившиеся ранее, но строительство прекратилось более нескольких десятилетий назад, и срок открытия не определён;
 работающие станции, где есть хотя бы одна полностью неиспользуемая для пассажирского движения платформа (станции, где присутствуют неиспользуемые пути, выходы или переходы, не рассматриваются) — эти станции обозначены курсивом;
 работающие не в полную силу, из-за чего фактически изменили свой тип.

Европа

Берлин

Лондон

Москва

Санкт-Петербург

Киев

Азия

Пекин

Пхеньян

Примечания

См. также 
 Станция-призрак

Закрытые станции метрополитена